Girls Gone Wild (1929) - Amerikaanse film uit 1929
Girls Gone Wild (franchise)
 Girl Gone Wild - lied van Madonna